Charmoille ist der Name mehrerer Gemeinden:
 im Kanton Jura, Schweiz, siehe Charmoille JU
 im Département Doubs, Frankreich, siehe Charmoille (Doubs)
 im Département Haute-Saône, Frankreich, siehe Charmoille (Haute-Saône)